Рауль Гарсиа Паоликки (, род. 30 декабря 1952) — андоррский шахматист, мастер ФИДЕ (1993).

Чемпион Андорры 2009, 2011 и 2013 гг. Серебряный призер чемпионатов Андорры 2001, 2002 и 2005 гг.

В составе сборной Андорры участник восемнадцати шахматных олимпиад (1984—2018 гг.; в том числе 8 раз на 1-й доске). Добился большого успеха на шахматной олимпиаде 1990 г., когда показал на 1-й доске лучший индивидуальный результат (10½ из 14, 75 %) и разделил малую золотую медаль с С. Франко.

Четырежды (в 1987, 1993, 1995 и 1998 гг.) представлял Андорру в зональных турнирах.

Победитель опен-турнира в Мольеруссе (1994 г.).

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Р. Гарсиа  в базе Chessgames
 Личная карточка Р. Гарсиа  на сайте 365Chess (партии до 2007 г.)
 Личная карточка Р. Гарсиа  на сайте 365Chess (другая, партии до 2019 г.)

Шахматисты Андорры
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам